Imię i nazwisko George Faulkner nosili lub noszą m.in.:
 George Faulkner  (ok. 1703–1775) – irlandzki wydawca i drukarz
 George Faulkner  (1888–1974) – brytyjski zapaśnik, olimpijczyk z 1908
 George Faulkner (ur. 1933) – kanadyjski hokeista